Caroselli – plurale di carosello

Persone
 Angelo Caroselli – pittore italiano
 Augusto Caroselli – poeta, avvocato e insegnante italiano
 Guido Caroselli – meteorologo, giornalista e conduttore televisivo italiano